Primos steht für:
 Primos (Pennsylvania), Ort in der Upper Darby Township, Delaware County, Pennsylvania, Vereinigte Staaten
 Primos (Veracruz), Ort in Minatitlán (Veracruz), Veracruz, Mexiko
 Primos (2011), spanischer Film von Daniel Sánchez Arévalo (2011) 
 Primos, Originaltitel von Cousins (2019), brasilianischer Spielfilm von Thiago Cazado und Mauro Carvalho (2019)

PRIMOS steht für:
 PRIMOS, US-amerikanisches Computerbetriebssystem

Siehe auch:
 Primož, männlicher Vorname
 Primus